Rohan peut se rapporter à différentes thématiques.

Histoire 
Dans l'histoire de France, le nom Rohan peut se rapporter :
 au nom de famille des seigneurs de la maison de Rohan : vicomtes puis ducs de Rohan, ducs de Montbazon et de Rohan-Rohan, prince de Guéménée et de Rochefort,
 au nom plus spécifique d'une branche de cette famille : Rohan-Chabot, ducs de Rohan
 Famille de Chabot,
 au nom de plusieurs bâtiments, en lien d'une manière ou d'une autre avec la maison de Rohan :
 ,
 palais des Rohan de Strasbourg,
 château des Rohan de Saverne.

Fiction 
En fiction, Rohan peut se rapporter a :
 un des royaumes de la Terre du Milieu dans le monde imaginé par J. R. R. Tolkien : royaume de Rohan,
 un personnage de la partie 4 de JoJo's Bizarre Adventure, Rohan Kishibe.

Pseudonyme 
 Kōda Rohan (1867-1947), nom d'auteur de l'écrivain japonais Kōda Shigeyuki.

Toponyme 

 Rohan, commune française dans le Morbihan ;
 Rohan, ville ukrainienne.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme